{{Info/Futebolista
| nome               = Rúben Ferreira
| imagem             = 
| nomecompleto       = Rúben Rafael de Sousa Ferreira
| apelido            = O barras
| datadenascimento   = 
| cidadenatal        = Funchal
| paisnatal          = 
| altura             = 1,83 m
| peso               = 62 kg
| actualclube        =  Marítimo
| clubenumero        = '''| posição            = Lateral-Esquerdo
| jovemanos          = 1998–20002000–20072007–2009	
| jovemclubes        =  Bom Sucesso União da Madeira Marítimo
| ano                = 2008–20132011–20162016–20172017 2018–	
| clubes             =  Marítimo B  Marítimo Vitória de Guimarães Chaves  Marítimo
| jogos(golos)       = 13 (0)132 (5)15 (0)4 (0)0 (0)
| anoselecao         = 2013/2014
| selecaonacional    = Portugal Sub 21
| partidasselecao    = 
| pcupdate           =9 de janeiro de 2018
| ntupdate           =9 de janeiro de 2018
}}Rúben Rafael de Sousa Ferreira, mais conhecido como Rúben Ferreira''', (nascido a 17 de Fevereiro de 1990, no Funchal, Portugal) é futebolista português que joga como Lateral-Esquerdo no Marítimo.

Ligações externas 

Dados e perfil no Site oficial do CS Marítimo
Dados e perfil no Zerozero
Dados no ForaDeJogo
Perfil do Transfermarkt

Futebolistas do Club Sport Marítimo
Futebolistas de Portugal‎
Futebolistas da Madeira
Naturais do Funchal